Qatar ExxonMobil Open del circuit de tennis masculí ATP
 Qatar Ladies Open del circuit de tennis femení WTA